Соревнования по толканию ядра у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 15 и 17 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 17,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Для участия в соревнованиях заявились всего 16 спортсменок, все они составили единственную квалификационную группу. Отбор в основные соревнования прошёл в утренней программе 15 августа.

Финал 

Основные соревнования в толкании ядра у женщин прошли 17 августа 2014 года. Безоговорочным фаворитом финала считалась Кристина Шваниц из Германии, имевшая в сезоне результат 20,22 м, что почти на метр дальше ближайшей конкурентки. Чудес в этом секторе не произошло: с первой же попытки немка захватила лидерство, а уже во второй стала недосягаемой для остальных с попыткой на 19,90 м. Таким образом она повторила успех своего соотечественника и партнёра по тренировкам Давида Шторля, ставшего чемпионом Европы несколькими днями ранее. В упорной борьбе за оставшиеся места на пьедестале серебро ожидаемо завоевала россиянка Евгения Колодко со своим лучшим результатом в сезоне 19,39 м, а бронзу — Анита Мартон из Венгрии, и для этого успеха ей потребовалось установить национальный рекорд (19,04 м) и обыграть сильную белорусскую толкательницу Юлию Леонтюк.

Примечания

Ссылки 
 

метания
Толкание ядра на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике